Дмитрий Владимирович Обручев (1900—1970) — советский учёный-палеонтолог, доктор биологических наук (1943).

Биография 
Родился  в городе Луга Санкт-Петербургской губернии в семье геолога Владимира Афанасьевича Обручева и Елизаветы Исааковны Лурье. Ранее в семье родились сыновья: Владимир (1888—1966) — геолог; Сергей (1891—1965) — геолог.

В 1924 году окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета.

C 1926 года работал в Геологическом комитете; с 1933 года — в Палеозоологическом институте Академии наук СССР: в 1945—1950 — заместитель директора, в 1954—1957 — заведующий кабинетом, в 1957—1970 — заведующий лабораторией.

Кандидат биологических наук — с 1935 года, доктор биологических наук — с 1943 года.

Основные научные работы были посвящены эволюции древнейших позвоночных животных (Конодонты, Бесчелюстные рыбы), описал несколько родов и видов.

Умер в результате сердечного приступа 21 декабря 1970 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище вместе с другими членами семьи.

Награды и премии 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Членство в организациях 
 1937 — почётный член Нью-Йоркской Академии наук
 1969 — член Лондонского Линнеевского общества.

Память 
В честь Д. В. Обручева названы:
 Вершина Обручева — Гренландия
Ископаемые организмы:
 Obruchevia Whitley, 1940 — класс бесчелюстных, верхний девон северо-западной части СССР.
 Apalolepis obruchevi Karatajute-Talimaa, 1968 — класс бесчелюстных, нижний девон Подолии.

Библиография 
Автор более 100 научных работ, в их числе:
 Обручев Д. В. Angarichthys, новый род Arthrodira из девона р. Бахты // Известия Геологического комитета за 1926 г. — 1927. — Т. 45. — № 6. — С. 679—692.
 Геккер Р. Ф., Громова В. И., Ефремов И. А., Обручев Д. В. и др. Развитие жизни на земле: альбом наглядных пособий. — М.: Госкультпросветиздат, 1947. — 47 с. 59 с. иллюстраций.
 Обручев Д. В., Новицкая Л. И., Гликман Л. С. и др. Бесчелюстные рыбы / Ред. Д. В. Обручев. — М.: Наука, 1964. — 522 с., 32 с. ил. — (Основы палеонтологии: Справочник для палеонтологов и геологов СССР; Т. 11.).
 Обручев Д. В. Современные теории эволюции низших позвоночных: Доклад на сессии, посвящённой 100-летию со дня рождения А. Н. Северцова (Январь 1967 г.) // Современные проблемы палеонтологии. — М.: Наука, 1971. — С. 332—346. — (Труды ПИН АН СССР; Т. 130).
 Иванова Е. А., Обручев Д. В., Шиманский В. Н. и др. Каталог оригиналов, хранящихся в Палеонтологическом институте АН СССР: Остракодермы. — М.: Наука, 1972. — 102 с.

Семья 
Жена — Ольга Павловна Обручева (в девичестве Златогурская, по первому мужу Туровская) (1920—2008) — палеонтолог. Дети:
 приёмный сын — Дмитрий Сергеевич  Туровский
 дочь — Елена Дмитриевна Обручева (род. 1949) — палеонтолог.

Примечания

Литература 
 Казанцева А. А. Памяти Д. В. Обручева (26 июля 1900 г. — 21 декабря 1970 г.) // Вопросы ихтиологии. 1971. Т. 11. Вып. 4. С. 728—732.
 Мурзаев Э. М. Академик В. А. Обручев и сыновья // Рассказы об учёных и путешественниках. М.: Мысль, 1979. С. 134—154.

Ссылки 
 Обручев Д. В. на сайте ПИН РАН.
 Обручев Д. В. на сайте Палеонтолого-стратиграфического музея СПбГУ.

Учёные СССР
Палеонтологи СССР
Выпускники физико-математического факультета МГУ (после 1917)
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Подписавшие «письмо трёхсот»